Danou peut indiquer :
 Danou, une commune dans le cercle de Bougouni et la région de Sikasso au Mali.
 Danou, un village du département et la commune rurale de Bana, dans la province des Balé et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.